Röting ist der Familienname folgender Personen:

 Lazarus Röting (1549–1614), deutscher Maler 
 Michael Röting (1494–1588), einer der ersten Lehrer des Melanchthon-Gymnasiums Nürnberg und Tischgenosse Philipp Melanchthons, siehe Michael Roting

Siehe auch:
 Roeting